Лушниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лушниково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 644 человека, в том числе 299 мужчин и 345 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Кошелево (село) — 
 Лушниково (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района